Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 15-ös, továbbá 15A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 15-ös villamos (Budapest)megszűnt
 15A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 15-ös villamos (Prága)

Lengyelország 

 15-ös villamos (Szczecin)megszűnt

Németország 

 15-ös villamos (München)